

Anno 
 1981 – (MCMLXXXI in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1981 a.C.

Matematica 
 1981 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1981 Midas – asteroide near-Earth.

Cinema 
 1981: Indagine a New York – Film del 2014 diretto da J. C. Chandor.

Musica 
 1981 Tour – Tour musicale del gruppo inglese dei Depeche Mode.